Il singolare del DFS Classic 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Lori McNeil era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–3 contro Zina Garrison-Jackson.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1995